Yelsemia är ett släkte av svampar. Yelsemia ingår i familjen Melanotaeniaceae, ordningen Ustilaginales, klassen Ustilaginomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Yelsemia